Selletitz bezeichnet

 die Gemeinde Želetice u Znojma, Tschechien
 den Ortsteil Seletice von Postoloprty, Tschechien